

Patronymes 

 Alain Huetz de Lemps, (1926-), géographe, botaniste, économiste français.
 Christian Huetz de Lemps,(1938-), géographe, historien
 Xavier Huetz de Lemps, historien, fils d'Alain